Бугро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бугро, Вильям (1825—1905) — французский живописец.
 Бугро, Трофим Ермилович (1901—1991) — председатель колхоза «Прогресс» Добринского района Воронежской области. Герой Социалистического Труда (1948).
 См. также 
 Бугров — русская фамилия.
 Бугры — название населённых пунктов.